Капеллини (значения):

 Капеллини — сорт итальянских макаронных изделий.

 Капеллини, Джованни (1833—1922) — итальянский геолог и палеонтолог.

См. также 
 Каппеллини
 Капеллони
 Капеллина